Хил:
 Харьковский институт лётчиков (ХИЛ).
 Хил — отрицательный персонаж в рестлинге.
Хилы — американский телесериал 2021 года о рестлинге.

Фамилия
 Хил, Вернер (род. 1982) — итальянский горнолыжник, участник Олимпийских игр.
 Хил, Шайла (род. 2001) — австралийская баскетболистка.

См. также